Ригерсбург () — ярмарочный посёлок в Австрии, ярмарочный посёлок, расположен в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Зюдостштайермарк.  Население составляет 4926 человек (на 31 декабря 2020 года). Занимает площадь 71,20 км².

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Курт Адльгассер (АНП) по результатам выборов 2020 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 мест.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АПС занимает 1 место.
 Зелёные занимают 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Штирии